Kriele steht für:

 ein Ortsteil der Gemeinde Kotzen, Landkreis Havelland, Brandenburg

Kriele ist der Familienname folgender Personen:
 Alexa Kriele (* 1961), deutsche Autorin
 Martin Kriele (1931–2020), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rudolf Kriele (1900–1973), deutscher Jurist und Landrat